Клек може да се односи на:

 Клек (Зрењанин), насеље града Зрењанина, Република Србија
 Клек (Источно Сарајево), насеље у општини Источно Ново Сарајево, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Клек (Прозпр-Рама), насељено место о општини Прозор-Рама, Република БиХ
 Клек (Сливно), насеље у општини Сливно, Република Хрватска

или

 Клек (тврђава), тврђава поред Нове Вароши, Република Србија
 Клек (планина у БиХ), планина у Босни и Херцеговини
 Клек (планина у Хрватској), планина у Републици Хрватској
 Клек (полуострво), спорно полуострво код Неума, Далмација, БиХ
 Клек, синоним за источну тују (Platycladus orientalis)